Issues (Korn), het vierde album van de Amerikaanse band Korn uit 1999 
Issues (Julia Michaels), en nummer van de Amerikaanse zangeres Julia Michaels uit 2017